Mayer-Kulenkampff ist der Familienname folgender Personen:

 Lina Mayer-Kulenkampff (1886–1971), deutsche Schulleiterin und Pädagogin
 Ilse Mayer-Kulenkampff (1916–2008), deutsche Professorin für Sozialpädagogik